Чумы́ш — географическое название тюркского происхождения.

Реки 
 Чумыш — в Алтайском крае, приток Оби.
 Чумыш — в Магаданской области, приток Буюнды.

См. также 
 Чумышская плотина